Het Europese kampioenschap allround in 1910 werd van 23 tot 27 februari 1910 verreden op de IJsbaan van Viipuri in Viipuri.

De titelverdediger was de Noor Oscar Mathisen, de Europees kampioen van 1909 gewonnen op de ijsbaan Városligeti Müjégpálya in Boedapest. De Rus Nikolay Strunnikov werd voor de eerste keer kampioen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1910
Langebaanschaatsen in 1910
Schaatsen in het Keizerrijk Rusland
Schaatsen